Daganzo de Arriba är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Daganzo de Arriba ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Daganzo de Arriba är huvudsakligen platt, men västerut är den kuperad. Terrängen runt Daganzo de Arriba sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Daganzo de Arriba. Runt Daganzo de Arriba är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Torrejón de Ardoz,  km söder om Daganzo de Arriba. Trakten runt Daganzo de Arriba består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid